

Artisti
Thomas Robinson (n. 1950) – musicista e cantante britannico
Thomas Robinson (n. 2002) – attore bambino statunitense

Politici
Thomas Robinson, I barone Grantham (1695–1770) – politico inglese
Thomas Robinson, II barone Grantham (1738–1786) – politico inglese
Thomas Robinson Jr. (1800–1843) – politico statunitense
Thomas J. B. Robinson (1868–1958) – politico statunitense

Sportivi
Thomas Robinson (1938–2012) – velocista bahamense
Thomas Robinson (n. 1991) – cestista statunitense

Altri
Thomas Romney Robinson (1792–1882) – fisico, astronomo e meteorologo irlandese